Буко () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Буко () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале